|-
|(89501)||2001 XR48|| align=right|14,1|| align=right|2,627|| align=right|0,018|| align=right|21,06|| align=right|4,258||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89502)||2001 XS48|| align=right|16,5|| align=right|2,517|| align=right|0,092|| align=right|2,63|| align=right|3,992||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89503)||2001 XP50|| align=right|15,2|| align=right|3,077|| align=right|0,044|| align=right|10,27|| align=right|5,396||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89504)||2001 XV50|| align=right|15,2|| align=right|3,216|| align=right|0,109|| align=right|3,16|| align=right|5,766||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89505)||2001 XX51|| align=right|15,2|| align=right|3,095|| align=right|0,094|| align=right|11,09|| align=right|5,445||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89506)||2001 XD53|| align=right|15,2|| align=right|2,744|| align=right|0,101|| align=right|7,90|| align=right|4,545||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89507)||2001 XF53|| align=right|16,2|| align=right|2,329|| align=right|0,224|| align=right|2,00|| align=right|3,554||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89508)||2001 XJ54|| align=right|14,4|| align=right|3,077|| align=right|0,046|| align=right|15,85|| align=right|5,396||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89509)||2001 XW54|| align=right|16,8|| align=right|2,370|| align=right|0,206|| align=right|0,44|| align=right|3,647||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89510)||2001 XB55|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,123|| align=right|7,54|| align=right|3,406||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89511)||2001 XD56|| align=right|16,2|| align=right|2,385|| align=right|0,170|| align=right|3,67|| align=right|3,682||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89512)||2001 XF56|| align=right|16,4|| align=right|2,398|| align=right|0,180|| align=right|2,38|| align=right|3,713||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89513)||2001 XV57|| align=right|16,0|| align=right|2,385|| align=right|0,207|| align=right|2,39|| align=right|3,683||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89514)||2001 XA59|| align=right|15,5|| align=right|2,287|| align=right|0,181|| align=right|2,15|| align=right|3,459||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89515)||2001 XB59|| align=right|15,1|| align=right|2,398|| align=right|0,103|| align=right|5,63|| align=right|3,712||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89516)||2001 XN59|| align=right|14,6|| align=right|2,543|| align=right|0,112|| align=right|15,74|| align=right|4,055||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89517)||2001 XJ61|| align=right|16,1|| align=right|2,424|| align=right|0,178|| align=right|3,18|| align=right|3,773||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89518)||2001 XH62|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,258|| align=right|3,66|| align=right|3,590||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89519)||2001 XV62|| align=right|15,2|| align=right|2,442|| align=right|0,185|| align=right|3,24|| align=right|3,816||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89520)||2001 XS63|| align=right|15,0|| align=right|2,597|| align=right|0,187|| align=right|3,09|| align=right|4,184||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89521)||2001 XG64|| align=right|15,6|| align=right|2,604|| align=right|0,180|| align=right|5,47|| align=right|4,202||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89522)||2001 XL64|| align=right|15,9|| align=right|2,218|| align=right|0,232|| align=right|0,66|| align=right|3,303||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89523)||2001 XU64|| align=right|14,9|| align=right|2,561|| align=right|0,110|| align=right|10,05|| align=right|4,097||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89524)||2001 XU66|| align=right|16,0|| align=right|2,477|| align=right|0,143|| align=right|2,89|| align=right|3,897||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89525)||2001 XA68|| align=right|15,2|| align=right|2,413|| align=right|0,208|| align=right|11,04|| align=right|3,747||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89526)||2001 XY68|| align=right|14,8|| align=right|2,768|| align=right|0,105|| align=right|6,19|| align=right|4,604||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89527)||2001 XE71|| align=right|15,7|| align=right|2,703|| align=right|0,111|| align=right|3,86|| align=right|4,443||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89528)||2001 XG74|| align=right|15,6|| align=right|3,216|| align=right|0,050|| align=right|4,52|| align=right|5,766||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89529)||2001 XP75|| align=right|16,3|| align=right|2,232|| align=right|0,174|| align=right|6,39|| align=right|3,334||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89530)||2001 XA76|| align=right|15,6|| align=right|2,750|| align=right|0,121|| align=right|11,45|| align=right|4,560||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89531)||2001 XD76|| align=right|15,3|| align=right|3,082|| align=right|0,012|| align=right|11,91|| align=right|5,410||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89532)||2001 XP77|| align=right|16,0|| align=right|2,560|| align=right|0,096|| align=right|2,97|| align=right|4,095||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89533)||2001 XV79|| align=right|16,0|| align=right|2,405|| align=right|0,182|| align=right|3,08|| align=right|3,729||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89534)||2001 XO80|| align=right|15,7|| align=right|2,408|| align=right|0,076|| align=right|7,32|| align=right|3,736||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89535)||2001 XU83|| align=right|15,2|| align=right|2,461|| align=right|0,084|| align=right|12,28|| align=right|3,860||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89536)||2001 XG84|| align=right|15,4|| align=right|2,562|| align=right|0,133|| align=right|3,21|| align=right|4,099||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89537)||2001 XJ85|| align=right|14,7|| align=right|2,703|| align=right|0,045|| align=right|11,43|| align=right|4,444||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89538)||2001 XD86|| align=right|15,1|| align=right|2,432|| align=right|0,208|| align=right|1,80|| align=right|3,791||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89539)||2001 XK86|| align=right|15,4|| align=right|2,446|| align=right|0,177|| align=right|1,76|| align=right|3,824||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89540)||2001 XN86|| align=right|15,2|| align=right|2,557|| align=right|0,164|| align=right|3,53|| align=right|4,088||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89541)||2001 XR87|| align=right|15,5|| align=right|2,434|| align=right|0,117|| align=right|5,95|| align=right|3,797||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89542)||2001 XH89|| align=right|15,5|| align=right|2,574|| align=right|0,207|| align=right|13,54|| align=right|4,129||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89543)||2001 XT90|| align=right|15,7|| align=right|2,753|| align=right|0,093|| align=right|6,14|| align=right|4,568||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89544)||2001 XW91|| align=right|16,8|| align=right|2,315|| align=right|0,135|| align=right|6,65|| align=right|3,521||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89545)||2001 XM92|| align=right|15,4|| align=right|2,781|| align=right|0,111|| align=right|5,99|| align=right|4,637||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89546)||2001 XU92|| align=right|15,6|| align=right|2,867|| align=right|0,082|| align=right|1,72|| align=right|4,854||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89547)||2001 XY92|| align=right|16,1|| align=right|2,365|| align=right|0,135|| align=right|7,03|| align=right|3,636||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89548)||2001 XR97|| align=right|15,5|| align=right|2,557|| align=right|0,090|| align=right|3,26|| align=right|4,088||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89549)||2001 XS97|| align=right|15,3|| align=right|2,629|| align=right|0,229|| align=right|2,35|| align=right|4,263||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89550)||2001 XU97|| align=right|14,3|| align=right|2,692|| align=right|0,127|| align=right|11,58|| align=right|4,416||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89551)||2001 XX97|| align=right|15,3|| align=right|2,476|| align=right|0,153|| align=right|2,40|| align=right|3,894||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89552)||2001 XA98|| align=right|16,1|| align=right|2,339|| align=right|0,214|| align=right|1,50|| align=right|3,576||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89553)||2001 XE98|| align=right|16,1|| align=right|2,336|| align=right|0,237|| align=right|3,87|| align=right|3,569||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89554)||2001 XF98|| align=right|15,5|| align=right|2,533|| align=right|0,162|| align=right|2,41|| align=right|4,030||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89555)||2001 XN98|| align=right|15,7|| align=right|2,416|| align=right|0,133|| align=right|6,35|| align=right|3,754||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89556)||2001 XS98|| align=right|16,2|| align=right|2,315|| align=right|0,186|| align=right|1,80|| align=right|3,522||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89557)||2001 XY98|| align=right|15,8|| align=right|2,276|| align=right|0,159|| align=right|6,78|| align=right|3,434||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89558)||2001 XR99|| align=right|15,5|| align=right|2,578|| align=right|0,086|| align=right|4,09|| align=right|4,139||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89559)||2001 XT99|| align=right|15,3|| align=right|2,550|| align=right|0,067|| align=right|10,89|| align=right|4,070||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89560)||2001 XB100|| align=right|15,1|| align=right|2,448|| align=right|0,171|| align=right|2,93|| align=right|3,829||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89561)||2001 XK100|| align=right|16,0|| align=right|2,416|| align=right|0,155|| align=right|5,89|| align=right|3,755||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89562)||2001 XN100|| align=right|13,9|| align=right|3,176|| align=right|0,156|| align=right|25,02|| align=right|5,659||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89563)||2001 XY101|| align=right|15,5|| align=right|2,306|| align=right|0,129|| align=right|6,65|| align=right|3,502||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89564)||2001 XJ103|| align=right|16,1|| align=right|2,296|| align=right|0,212|| align=right|7,79|| align=right|3,479||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89565)||2001 XW103|| align=right|15,6|| align=right|2,545|| align=right|0,322|| align=right|14,53|| align=right|4,058||MBA||14. december 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(89566)||2001 XZ103|| align=right|15,7|| align=right|2,284|| align=right|0,288|| align=right|2,62|| align=right|3,452||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89567)||2001 XM113|| align=right|15,4|| align=right|2,390|| align=right|0,113|| align=right|6,89|| align=right|3,693||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89568)||2001 XA115|| align=right|15,3|| align=right|2,430|| align=right|0,211|| align=right|4,22|| align=right|3,786||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89569)||2001 XB115|| align=right|15,8|| align=right|2,365|| align=right|0,239|| align=right|5,65|| align=right|3,637||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89570)||2001 XA116|| align=right|15,5|| align=right|2,401|| align=right|0,142|| align=right|4,86|| align=right|3,719||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89571)||2001 XW116|| align=right|15,7|| align=right|2,378|| align=right|0,177|| align=right|4,20|| align=right|3,666||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89572)||2001 XX117|| align=right|15,0|| align=right|2,582|| align=right|0,208|| align=right|6,72|| align=right|4,149||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89573)||2001 XD118|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,199|| align=right|4,17|| align=right|3,608||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89574)||2001 XG118|| align=right|14,5|| align=right|2,602|| align=right|0,177|| align=right|12,64|| align=right|4,197||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89575)||2001 XD119|| align=right|15,0|| align=right|2,567|| align=right|0,192|| align=right|13,71|| align=right|4,111||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89576)||2001 XP119|| align=right|14,9|| align=right|2,718|| align=right|0,213|| align=right|10,60|| align=right|4,480||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89577)||2001 XW120|| align=right|15,6|| align=right|2,392|| align=right|0,205|| align=right|4,40|| align=right|3,699||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89578)||2001 XV122|| align=right|16,1|| align=right|3,115|| align=right|0,135|| align=right|3,49|| align=right|5,496||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89579)||2001 XE127|| align=right|15,1|| align=right|2,581|| align=right|0,222|| align=right|3,82|| align=right|4,146||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89580)||2001 XC128|| align=right|15,8|| align=right|2,907|| align=right|0,082|| align=right|1,82|| align=right|4,957||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89581)||2001 XS133|| align=right|16,5|| align=right|2,358|| align=right|0,102|| align=right|2,87|| align=right|3,620||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89582)||2001 XB134|| align=right|14,7|| align=right|2,565|| align=right|0,144|| align=right|19,60|| align=right|4,108||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89583)||2001 XO134|| align=right|15,5|| align=right|3,078|| align=right|0,066|| align=right|2,16|| align=right|5,399||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89584)||2001 XW136|| align=right|16,0|| align=right|2,443|| align=right|0,201|| align=right|1,60|| align=right|3,819||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89585)||2001 XN138|| align=right|16,6|| align=right|2,351|| align=right|0,220|| align=right|2,49|| align=right|3,604||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89586)||2001 XP138|| align=right|16,2|| align=right|2,342|| align=right|0,167|| align=right|3,14|| align=right|3,585||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89587)||2001 XN139|| align=right|15,6|| align=right|2,669|| align=right|0,201|| align=right|1,52|| align=right|4,359||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89588)||2001 XZ139|| align=right|15,2|| align=right|2,374|| align=right|0,129|| align=right|6,33|| align=right|3,658||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89589)||2001 XD141|| align=right|15,2|| align=right|2,907|| align=right|0,079|| align=right|3,17|| align=right|4,957||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89590)||2001 XE141|| align=right|15,3|| align=right|2,947|| align=right|0,041|| align=right|8,05|| align=right|5,058||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89591)||2001 XX144|| align=right|16,7|| align=right|2,369|| align=right|0,088|| align=right|2,55|| align=right|3,645||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89592)||2001 XC146|| align=right|16,6|| align=right|2,421|| align=right|0,183|| align=right|3,60|| align=right|3,767||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89593)||2001 XC147|| align=right|14,9|| align=right|3,089|| align=right|0,168|| align=right|11,60|| align=right|5,428||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89594)||2001 XS147|| align=right|16,2|| align=right|2,333|| align=right|0,116|| align=right|5,28|| align=right|3,563||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89595)||2001 XC148|| align=right|14,3|| align=right|2,968|| align=right|0,096|| align=right|12,80|| align=right|5,111||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89596)||2001 XS152|| align=right|17,0|| align=right|2,355|| align=right|0,203|| align=right|2,27|| align=right|3,613||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89597)||2001 XJ159|| align=right|15,3|| align=right|2,474|| align=right|0,140|| align=right|7,36|| align=right|3,890||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89598)||2001 XU159|| align=right|16,7|| align=right|2,373|| align=right|0,202|| align=right|1,60|| align=right|3,655||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89599)||2001 XW161|| align=right|17,3|| align=right|2,348|| align=right|0,234|| align=right|3,00|| align=right|3,597||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89600)||2001 XF166|| align=right|16,3|| align=right|2,292|| align=right|0,192|| align=right|2,91|| align=right|3,469||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89601)||2001 XV168|| align=right|15,7|| align=right|2,384|| align=right|0,238|| align=right|6,13|| align=right|3,680||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89602)||2001 XA169|| align=right|15,7|| align=right|2,735|| align=right|0,014|| align=right|3,71|| align=right|4,522||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89603)||2001 XH169|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,141|| align=right|3,40|| align=right|3,633||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89604)||2001 XM170|| align=right|16,7|| align=right|2,338|| align=right|0,185|| align=right|2,82|| align=right|3,573||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89605)||2001 XT172|| align=right|14,2|| align=right|3,121|| align=right|0,163|| align=right|15,55|| align=right|5,512||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89606)||2001 XF173|| align=right|15,6|| align=right|2,339|| align=right|0,239|| align=right|3,39|| align=right|3,576||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89607)||2001 XC176|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,190|| align=right|2,84|| align=right|3,691||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89608)||2001 XH178|| align=right|16,1|| align=right|2,428|| align=right|0,184|| align=right|1,38|| align=right|3,782||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89609)||2001 XN179|| align=right|16,4|| align=right|2,336|| align=right|0,134|| align=right|6,88|| align=right|3,570||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89610)||2001 XR181|| align=right|15,1|| align=right|2,667|| align=right|0,065|| align=right|13,66|| align=right|4,354||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89611)||2001 XR182|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,174|| align=right|0,72|| align=right|3,709||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89612)||2001 XV183|| align=right|15,3|| align=right|2,421|| align=right|0,156|| align=right|7,18|| align=right|3,767||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89613)||2001 XM185|| align=right|16,8|| align=right|2,447|| align=right|0,208|| align=right|2,63|| align=right|3,827||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89614)||2001 XZ185|| align=right|16,4|| align=right|2,453|| align=right|0,128|| align=right|6,02|| align=right|3,842||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89615)||2001 XW187|| align=right|16,2|| align=right|2,528|| align=right|0,189|| align=right|1,80|| align=right|4,019||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89616)||2001 XH189|| align=right|16,4|| align=right|2,435|| align=right|0,198|| align=right|2,60|| align=right|3,798||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89617)||2001 XG191|| align=right|15,7|| align=right|2,573|| align=right|0,194|| align=right|2,98|| align=right|4,126||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89618)||2001 XB192|| align=right|16,5|| align=right|2,429|| align=right|0,220|| align=right|1,80|| align=right|3,784||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89619)||2001 XE192|| align=right|16,2|| align=right|2,346|| align=right|0,233|| align=right|5,77|| align=right|3,592||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89620)||2001 XM193|| align=right|15,7|| align=right|2,322|| align=right|0,199|| align=right|5,13|| align=right|3,538||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89621)||2001 XR194|| align=right|14,3|| align=right|3,075|| align=right|0,140|| align=right|16,77|| align=right|5,391||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89622)||2001 XH195|| align=right|16,4|| align=right|2,428|| align=right|0,220|| align=right|1,16|| align=right|3,782||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89623)||2001 XW196|| align=right|13,9|| align=right|3,121|| align=right|0,152|| align=right|15,38|| align=right|5,514||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89624)||2001 XR197|| align=right|13,9|| align=right|3,231|| align=right|0,104|| align=right|22,48|| align=right|5,807||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89625)||2001 XF198|| align=right|15,6|| align=right|2,423|| align=right|0,226|| align=right|3,42|| align=right|3,770||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89626)||2001 XS199|| align=right|14,4|| align=right|3,052|| align=right|0,088|| align=right|16,69|| align=right|5,331||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89627)||2001 XC201|| align=right|16,0|| align=right|2,364|| align=right|0,240|| align=right|1,63|| align=right|3,634||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89628)||2001 XV205|| align=right|15,9|| align=right|2,295|| align=right|0,177|| align=right|3,52|| align=right|3,477||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89629)||2001 XJ206|| align=right|15,5|| align=right|2,293|| align=right|0,116|| align=right|6,59|| align=right|3,472||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89630)||2001 XX206|| align=right|15,7|| align=right|2,362|| align=right|0,254|| align=right|5,69|| align=right|3,631||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89631)||2001 XG208|| align=right|14,8|| align=right|3,024|| align=right|0,092|| align=right|12,30|| align=right|5,257||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89632)||2001 XO208|| align=right|14,9|| align=right|2,382|| align=right|0,100|| align=right|3,22|| align=right|3,676||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89633)||2001 XM210|| align=right|15,8|| align=right|2,570|| align=right|0,273|| align=right|5,41|| align=right|4,119||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89634)||2001 XO211|| align=right|15,9|| align=right|2,392|| align=right|0,179|| align=right|5,43|| align=right|3,698||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89635)||2001 XK213|| align=right|15,0|| align=right|2,543|| align=right|0,182|| align=right|5,76|| align=right|4,055||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89636)||2001 XR213|| align=right|15,1|| align=right|2,638|| align=right|0,342|| align=right|6,64|| align=right|4,285||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89637)||2001 XA214|| align=right|15,1|| align=right|2,636|| align=right|0,074|| align=right|14,42|| align=right|4,278||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89638)||2001 XP214|| align=right|14,1|| align=right|3,140|| align=right|0,122|| align=right|16,64|| align=right|5,563||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89639)||2001 XD219|| align=right|16,1|| align=right|2,429|| align=right|0,162|| align=right|0,94|| align=right|3,785||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89640)||2001 XP221|| align=right|16,5|| align=right|2,398|| align=right|0,144|| align=right|2,25|| align=right|3,712||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89641)||2001 XD222|| align=right|16,3|| align=right|2,403|| align=right|0,121|| align=right|2,24|| align=right|3,724||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89642)||2001 XJ223|| align=right|16,3|| align=right|2,383|| align=right|0,117|| align=right|7,38|| align=right|3,678||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89643)||2001 XA225|| align=right|16,9|| align=right|2,281|| align=right|0,183|| align=right|3,44|| align=right|3,443||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89644)||2001 XQ227|| align=right|16,4|| align=right|2,380|| align=right|0,179|| align=right|5,84|| align=right|3,671||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89645)||2001 XX229|| align=right|14,4|| align=right|3,184|| align=right|0,087|| align=right|5,71|| align=right|5,681||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89646)||2001 XC231|| align=right|15,2|| align=right|2,556|| align=right|0,123|| align=right|3,11|| align=right|4,086||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89647)||2001 XS231|| align=right|15,4|| align=right|2,729|| align=right|0,046|| align=right|4,02|| align=right|4,507||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89648)||2001 XT238|| align=right|15,1|| align=right|2,588|| align=right|0,091|| align=right|5,18|| align=right|4,162||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89649)||2001 XA241|| align=right|15,4|| align=right|2,370|| align=right|0,248|| align=right|4,23|| align=right|3,649||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89650)||2001 XT241|| align=right|14,5|| align=right|3,090|| align=right|0,188|| align=right|6,05|| align=right|5,432||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89651)||2001 XX245|| align=right|15,0|| align=right|3,128|| align=right|0,089|| align=right|0,65|| align=right|5,532||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89652)||2001 XO249|| align=right|15,4|| align=right|2,572|| align=right|0,194|| align=right|5,51|| align=right|4,123||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89653)||2001 XS249|| align=right|16,1|| align=right|2,655|| align=right|0,036|| align=right|3,48|| align=right|4,326||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89654)||2001 XL250|| align=right|15,3|| align=right|2,710|| align=right|0,056|| align=right|5,40|| align=right|4,461||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89655)||2001 XA251|| align=right|14,8|| align=right|3,171|| align=right|0,101|| align=right|4,02|| align=right|5,646||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89656)||2001 XH257|| align=right|15,6|| align=right|2,622|| align=right|0,158|| align=right|14,30|| align=right|4,246||MBA||7. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89657)||2001 XO259|| align=right|15,0|| align=right|2,990|| align=right|0,028|| align=right|4,89|| align=right|5,171||MBA||9. december 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89658)||2001 XX261|| align=right|17,0|| align=right|2,280|| align=right|0,182|| align=right|4,57|| align=right|3,442||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89659)||2001 XW263|| align=right|15,6|| align=right|2,761|| align=right|0,089|| align=right|6,65|| align=right|4,586||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89660)||2001 YC3|| align=right|15,1|| align=right|2,236|| align=right|0,206|| align=right|5,75|| align=right|3,343||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89661)||2001 YD3|| align=right|15,4|| align=right|2,213|| align=right|0,204|| align=right|3,75|| align=right|3,293||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89662)||2001 YF4|| align=right|13,7|| align=right|2,722|| align=right|0,224|| align=right|37,23|| align=right|4,490||MBA||21. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89663)||2001 YN5|| align=right|15,7|| align=right|2,633|| align=right|0,192|| align=right|12,62|| align=right|4,273||MBA||17. december 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(89664)||2001 YU5|| align=right|14,9|| align=right|2,716|| align=right|0,132|| align=right|11,05|| align=right|4,475||MBA||19. december 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(89665)||2001 YO6|| align=right|14,7|| align=right|2,742|| align=right|0,179|| align=right|9,57|| align=right|4,541||MBA||20. december 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(89666)||2001 YO10|| align=right|14,4|| align=right|3,213|| align=right|0,021|| align=right|16,83|| align=right|5,759||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89667)||2001 YK11|| align=right|14,9|| align=right|2,784|| align=right|0,135|| align=right|7,87|| align=right|4,644||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89668)||2001 YE13|| align=right|15,6|| align=right|2,632|| align=right|0,094|| align=right|4,84|| align=right|4,270||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89669)||2001 YK14|| align=right|16,3|| align=right|2,442|| align=right|0,168|| align=right|5,49|| align=right|3,817||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89670)||2001 YN17|| align=right|14,6|| align=right|2,692|| align=right|0,193|| align=right|13,74|| align=right|4,417||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89671)||2001 YA24|| align=right|15,8|| align=right|2,593|| align=right|0,140|| align=right|8,74|| align=right|4,174||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89672)||2001 YG26|| align=right|14,7|| align=right|2,971|| align=right|0,060|| align=right|11,22|| align=right|5,120||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89673)||2001 YW27|| align=right|15,3|| align=right|2,550|| align=right|0,187|| align=right|5,97|| align=right|4,070||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89674)||2001 YP37|| align=right|15,6|| align=right|2,587|| align=right|0,217|| align=right|1,91|| align=right|4,160||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89675)||2001 YS41|| align=right|16,2|| align=right|2,326|| align=right|0,235|| align=right|3,18|| align=right|3,548||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89676)||2001 YA46|| align=right|16,9|| align=right|2,309|| align=right|0,188|| align=right|5,33|| align=right|3,508||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89677)||2001 YC46|| align=right|15,9|| align=right|2,426|| align=right|0,214|| align=right|2,20|| align=right|3,779||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89678)||2001 YV46|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,136|| align=right|6,99|| align=right|3,710||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89679)||2001 YW47|| align=right|13,8|| align=right|3,061|| align=right|0,139|| align=right|10,98|| align=right|5,354||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89680)||2001 YY47|| align=right|15,6|| align=right|2,362|| align=right|0,189|| align=right|3,61|| align=right|3,630||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89681)||2001 YA48|| align=right|15,1|| align=right|2,758|| align=right|0,017|| align=right|3,37|| align=right|4,579||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89682)||2001 YF48|| align=right|16,1|| align=right|2,407|| align=right|0,203|| align=right|1,93|| align=right|3,734||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89683)||2001 YK48|| align=right|16,4|| align=right|2,347|| align=right|0,197|| align=right|2,08|| align=right|3,596||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89684)||2001 YY53|| align=right|15,1|| align=right|2,548|| align=right|0,245|| align=right|7,30|| align=right|4,068||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89685)||2001 YB57|| align=right|15,7|| align=right|2,736|| align=right|0,016|| align=right|4,04|| align=right|4,524||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89686)||2001 YM57|| align=right|16,1|| align=right|2,448|| align=right|0,078|| align=right|6,17|| align=right|3,829||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89687)||2001 YX62|| align=right|14,4|| align=right|3,114|| align=right|0,111|| align=right|11,90|| align=right|5,494||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89688)||2001 YK68|| align=right|14,5|| align=right|3,100|| align=right|0,113|| align=right|4,57|| align=right|5,459||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89689)||2001 YT68|| align=right|15,5|| align=right|2,423|| align=right|0,188|| align=right|2,63|| align=right|3,771||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89690)||2001 YA70|| align=right|15,0|| align=right|3,062|| align=right|0,152|| align=right|6,62|| align=right|5,358||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89691)||2001 YC70|| align=right|15,9|| align=right|2,354|| align=right|0,169|| align=right|4,34|| align=right|3,612||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89692)||2001 YP70|| align=right|17,0|| align=right|2,248|| align=right|0,164|| align=right|1,53|| align=right|3,369||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89693)||2001 YF72|| align=right|16,6|| align=right|2,285|| align=right|0,132|| align=right|3,66|| align=right|3,453||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89694)||2001 YS74|| align=right|15,5|| align=right|2,582|| align=right|0,216|| align=right|8,10|| align=right|4,149||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89695)||2001 YU74|| align=right|16,6|| align=right|2,384|| align=right|0,209|| align=right|2,00|| align=right|3,680||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89696)||2001 YD75|| align=right|15,7|| align=right|2,293|| align=right|0,205|| align=right|2,84|| align=right|3,471||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89697)||2001 YA78|| align=right|16,5|| align=right|2,360|| align=right|0,222|| align=right|3,12|| align=right|3,625||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89698)||2001 YB78|| align=right|14,1|| align=right|3,192|| align=right|0,104|| align=right|15,43|| align=right|5,703||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89699)||2001 YU79|| align=right|15,4|| align=right|2,260|| align=right|0,163|| align=right|2,58|| align=right|3,396||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89700)||2001 YA84|| align=right|15,7|| align=right|2,394|| align=right|0,232|| align=right|1,64|| align=right|3,703||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89701)||2001 YK85|| align=right|15,7|| align=right|2,763|| align=right|0,024|| align=right|6,59|| align=right|4,592||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89702)||2001 YG86|| align=right|15,4|| align=right|2,693|| align=right|0,086|| align=right|5,78|| align=right|4,418||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89703)||2001 YF87|| align=right|15,6|| align=right|2,373|| align=right|0,263|| align=right|5,95|| align=right|3,655||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89704)||2001 YR89|| align=right|16,8|| align=right|2,377|| align=right|0,258|| align=right|4,80|| align=right|3,664||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89705)||2001 YY93|| align=right|14,1|| align=right|2,541|| align=right|0,123|| align=right|15,94|| align=right|4,049||MBA||16. december 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89706)||2001 YX98|| align=right|15,6|| align=right|2,736|| align=right|0,043|| align=right|10,26|| align=right|4,525||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89707)||2001 YT99|| align=right|16,5|| align=right|2,415|| align=right|0,131|| align=right|2,93|| align=right|3,752||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89708)||2001 YB105|| align=right|15,5|| align=right|2,752|| align=right|0,069|| align=right|2,56|| align=right|4,564||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89709)||2001 YK106|| align=right|15,7|| align=right|2,405|| align=right|0,301|| align=right|5,86|| align=right|3,728||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89710)||2001 YZ107|| align=right|15,5|| align=right|2,731|| align=right|0,111|| align=right|8,12|| align=right|4,512||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89711)||2001 YE110|| align=right|14,9|| align=right|2,697|| align=right|0,128|| align=right|11,96|| align=right|4,428||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89712)||2001 YV111|| align=right|16,5|| align=right|2,278|| align=right|0,196|| align=right|5,73|| align=right|3,438||MBA||18. december 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89713)||2001 YB113|| align=right|14,5|| align=right|2,579|| align=right|0,109|| align=right|22,53|| align=right|4,141||MBA||17. december 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89714)||2001 YA114|| align=right|14,5|| align=right|3,019|| align=right|0,042|| align=right|9,26|| align=right|5,244||MBA||19. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89715)||2001 YC115|| align=right|15,5|| align=right|2,772|| align=right|0,316|| align=right|3,29|| align=right|4,614||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89716)||2001 YD115|| align=right|16,0|| align=right|2,574|| align=right|0,082|| align=right|12,46|| align=right|4,129||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89717)||2001 YE116|| align=right|14,3|| align=right|3,009|| align=right|0,086|| align=right|12,69|| align=right|5,219||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89718)||2001 YK121|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,143|| align=right|6,44|| align=right|3,665||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89719)||2001 YZ121|| align=right|14,6|| align=right|2,694|| align=right|0,146|| align=right|10,72|| align=right|4,422||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89720)||2001 YQ122|| align=right|15,8|| align=right|2,342|| align=right|0,142|| align=right|7,61|| align=right|3,584||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89721)||2001 YS123|| align=right|15,4|| align=right|2,531|| align=right|0,048|| align=right|4,26|| align=right|4,026||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89722)||2001 YY126|| align=right|13,9|| align=right|3,147|| align=right|0,158|| align=right|15,29|| align=right|5,581||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89723)||2001 YP130|| align=right|15,9|| align=right|2,323|| align=right|0,171|| align=right|5,55|| align=right|3,540||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89724)||2001 YR130|| align=right|16,5|| align=right|2,432|| align=right|0,195|| align=right|5,19|| align=right|3,792||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89725)||2001 YB132|| align=right|14,7|| align=right|2,708|| align=right|0,084|| align=right|14,49|| align=right|4,456||MBA||19. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89726)||2001 YA134|| align=right|14,8|| align=right|2,575|| align=right|0,211|| align=right|5,59|| align=right|4,131||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89727)||2001 YB135|| align=right|15,7|| align=right|2,947|| align=right|0,114|| align=right|0,71|| align=right|5,059||MBA||19. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89728)||2001 YC136|| align=right|14,3|| align=right|2,644|| align=right|0,116|| align=right|13,08|| align=right|4,298||MBA||22. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89729)||2001 YQ136|| align=right|14,9|| align=right|2,278|| align=right|0,189|| align=right|8,15|| align=right|3,437||MBA||22. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89730)||2001 YK137|| align=right|15,9|| align=right|2,280|| align=right|0,204|| align=right|6,90|| align=right|3,442||MBA||22. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89731)||2001 YE141|| align=right|16,3|| align=right|2,372|| align=right|0,139|| align=right|5,67|| align=right|3,653||MBA||17. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89732)||2001 YE146|| align=right|16,3|| align=right|2,332|| align=right|0,245|| align=right|1,65|| align=right|3,560||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89733)||2001 YD149|| align=right|13,9|| align=right|3,146|| align=right|0,145|| align=right|23,07|| align=right|5,578||MBA||19. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89734)||2002 AH|| align=right|15,3|| align=right|2,508|| align=right|0,147|| align=right|5,51|| align=right|3,972||MBA||4. januar 2002||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(89735)||2002 AM|| align=right|14,3|| align=right|3,073|| align=right|0,115|| align=right|6,62|| align=right|5,385||MBA||4. januar 2002||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(89736)||2002 AC1|| align=right|15,9|| align=right|2,462|| align=right|0,158|| align=right|6,64|| align=right|3,862||MBA||15. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89737)||2002 AW3|| align=right|14,2|| align=right|3,045|| align=right|0,053|| align=right|10,30|| align=right|5,312||MBA||8. januar 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(89738)||2002 AO5|| align=right|15,0|| align=right|2,547|| align=right|0,235|| align=right|5,22|| align=right|4,063||MBA||9. januar 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(89739)||2002 AL7|| align=right|16,2|| align=right|2,581|| align=right|0,042|| align=right|14,23|| align=right|4,146||MBA||9. januar 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(89740)||2002 AB9|| align=right|15,1|| align=right|3,068|| align=right|0,090|| align=right|12,00|| align=right|5,374||MBA||9. januar 2002||Nashville||R. Clingan
|-
|(89741)||2002 AV9|| align=right|14,8|| align=right|2,969|| align=right|0,073|| align=right|12,43|| align=right|5,115||MBA||11. januar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(89742)||2002 AW16|| align=right|14,4|| align=right|3,204|| align=right|0,187|| align=right|14,90|| align=right|5,734||MBA||5. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89743)||2002 AD17|| align=right|14,5|| align=right|3,005|| align=right|0,063|| align=right|9,11|| align=right|5,207||MBA||5. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89744)||2002 AG18|| align=right|15,2|| align=right|2,746|| align=right|0,079|| align=right|13,51|| align=right|4,551||MBA||8. januar 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(89745)||2002 AT19|| align=right|14,5|| align=right|3,148|| align=right|0,112|| align=right|6,71|| align=right|5,584||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89746)||2002 AG20|| align=right|15,7|| align=right|2,369|| align=right|0,213|| align=right|10,84|| align=right|3,645||MBA||5. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89747)||2002 AR20|| align=right|15,2|| align=right|2,406|| align=right|0,121|| align=right|5,51|| align=right|3,731||MBA||6. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89748)||2002 AS21|| align=right|14,6|| align=right|2,392|| align=right|0,276|| align=right|10,11|| align=right|3,699||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89749)||2002 AT23|| align=right|15,3|| align=right|2,706|| align=right|0,095|| align=right|8,48|| align=right|4,451||MBA||6. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89750)||2002 AB24|| align=right|16,0|| align=right|2,486|| align=right|0,214|| align=right|5,84|| align=right|3,920||MBA||7. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov